La Coppa Italia di pallacanestro maschile 1969-1970 è stata la terza edizione della manifestazione. Il trofeo è stato vinto dalla Ignis Varese.

Prima fase

Primo turno 
14 settembre 1969

Secondo turno 
21 settembre 1969

Terzo turno 
28 settembre 1969

Quarto turno 
5 ottobre 1969

Quinto turno 
12 ottobre 1969

Fase finale

Verdetti 
 Vincitrice della Coppa Italia: Ignis Varese
 Formazione: Edoardo Rusconi, Ottorino Flaborea, Paolo Vittori, Aldo Ossola, Dino Meneghin, Lino Paschini, Manuel Raga, Giorgio Consonni, Claudio Malagoli, Antonio Bulgheroni. Allenatore: Nico Messina.

Bibliografia
 Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.

Pallacanestro nel 1969
Pallacanestro nel 1970
1970